Unter Friedenswarte versteht man:

 einen Aussichtsturm in Brandenburg an der Havel, Friedenswarte (Brandenburg an der Havel)
 eine Zeitschrift von Alfred H. Fried, siehe Die Friedens-Warte